Luther har flere betydninger:
 Martin Luther (diplomat) - tysk diplomat i Nazityskland
 Luther (bibel);
 Martin Luther - en tysk munk, reformator og teolog
 Luther (film) - en tysk-amerikansk film om Martin Luthers liv